Калипсо (Calypso):
 Калипсо — нимфа.

Астрономия 
 Калипсо — спутник Сатурна.
 (53) Калипсо — астероид в Солнечной системе.
 CALIPSO — американо-французский спутник, предназначенный для изучения облачного покрова Земли.

Ботаника 
 Калипсо () — род растений семейства Орхидные.
 Calypso japonica — синонимичное название рода Дактилосталикс.

Корабли 
 «Калипсо» — парусный корвет Черноморского флота России, участник Крымской войны.
 «Калипсо» — корабль Жака-Ива Кусто.
 «Калипсо II» — проект океанографического судна команды Кусто.

Прочее 
 Калипсо — танцевальное музыкальное направление карибского происхождения.
 Калипсо — крупнейший аквапарк в Северной Америке.
 Calypso (Calypso Technology, Inc.) — американская компания, поставщик одноимённой системы для торговли ценными бумагами и управления рисками.